Ольба ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре.  Занимает площадь  км². Население — 237 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Olba en CAI Aragón 
 descripción general + fotos
 información sobre el acceso etc.
 Foro de Olba 

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля